Marcello Crescenzi ist der Name folgender Personen:

* Marcello Crescenzi (Kardinal, 1500) (1500–1552), italienischer Geistlicher, Kardinal der katholischen Kirche
 Marcello Crescenzi (Bischof von Assisi) (-1630), italienischer Geistlicher, Bischof von Assisi
 Marcello Crescenzi (Kardinal, 1694) (1694–1768), italienischer Geistlicher, Kardinal der katholischen Kirche